The Graphic Adventure Creator – programma di sviluppo di videogiochi per vari computer del 1985-1986
 GRAC (Graphic Adventure Creator) – programma di sviluppo di videogiochi per Amiga del 1995